Неуправляемая ракета:
 Неуправляемая авиационная ракета
 реактивный снаряд РСЗО (см. также баллистическая ракета)
 реактивная глубинная бомба (см. реактивный бомбомёт).
 гранатомётный выстрел